Petronillakirche ist der Name folgender der heiligen Petronilla geweihten Kirchen:

Deutschland 
 St. Petronilla (Aulhausen), Hessen
 Petronellakapelle Dirlau, Niederrhein
 St. Petronilla (Handorf), Westfalen
 St. Petronella, Ilshofen, Württemberg
 St. Petronilla (Kiechlinsbergen), Südbaden
 St. Petronilla (Wettringen), Westfalen

Italien 
 St. Petronill-Rotunde in Rom

Österreich 
Niederösterreich
 Pfarrkirche Kapelln
 Pfarrkirche Petronell-Carnuntum
Tirol
 Petronillakapelle (Großdorf)
Vorarlberg
 Petronillakapelle (Feldkirch)

Schweiz 
 Santa Petronilla, Oratorium in Biasca, Tessin

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)